Serena může znamenat:

 Serena (jméno) — ženské jméno
 Serena (příjmení) — příjmení
 Aldo Serena — italský fotbalista
 Serena (film)
 Serena (wrestlerka)
 Serena (počítačová hra)
 Serena (bohyně)
 Serena (pornoherečka)

Související články 
 La Serena — argentinské město